New-Richmond är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. New-Richmond ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt New-Richmond är platt åt nordväst, men åt nordost är den kuperad. Havet är nära New-Richmond åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om New-Richmond. Trakten är glest befolkad. New-Richmond är det största samhället i trakten.

Omgivningarna runt New-Richmond är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:New-Richmond
Kontrollbehov inkommande wikilänkar